Немоля́ев — русская фамилия. Происхождение фамилии — человек, пренебрегающий молитвой.

Известные носители:
 Немоляев, Владимир Викторович (1902—1987) — советский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Немоляев, Кирилл Всеволодович (род. 1969) — российский рок-музыкант, автор песен, теле- и радиоведущий, музыкальный продюсер.
 Немоляев, Николай Владимирович (род. 1938) — советский и российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

См. также 
 Немоляева

Примечания